Владимир Безобразов:
 Безобразов, Владимир Михайлович (1857—1932) — русский генерал, в 1914—1915 гг. командующий войсками гвардии.
 Безобразов, Владимир Павлович (1828—1889) — русский экономист, академик Петербургской академии наук.